Михаи́л Миха́йлович Задо́рнов () — российский  и государственный деятель, председатель правления банка «ФК Открытие», министр финансов России в 1997—1999, депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации I—IV созывов. Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Почётной грамотой Правительства России.

Семья 
Родился 4 мая 1963 года в Москве в семье геологов, детские годы провёл с родителями в Камчатской области (в 1995 году был избран от региона депутатом ГД РФ).

Образование 
В 1980 году окончил среднюю школу № 875 в Москве с золотой медалью, Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова (1984; с красным дипломом), аспирантуру Института экономики АН СССР (1988; в 1985—1986 прерывал обучение в связи со срочной службой в Советской армии). Кандидат экономических наук (1989; тема диссертации: «Эффективность инвестиций в обновлении основного капитала промышленных предприятий»).

Экономист 
 В 1988—1990 — научный сотрудник Института экономики АН СССР.
 В 1989—1990 — эксперт планово-бюджетной комиссии Верховного Совета СССР.
 В 1990 — член Государственной комиссии по экономической реформе Совета Министров РСФСР, которой руководил Г. А. Явлинский. Один из авторов экономической программы «500 дней».
 В 1991—1993 — ведущий научный сотрудник, член совета Центра экономических и политических исследований (ЭПИцентр), возглавлявшегося Г. А. Явлинским. Участвовал в проектах ЭПИцентра: «Согласие на шанс» (Гарвард, США, 1991), «Нижний Новгород» (1992)

Политик 
В 1993 году был в числе основателей движения «Яблоко».

В 1994—1995 — депутат Государственной думы первого созыва (избран по списку «Яблока»). Член фракции «Яблоко». Председатель Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам.

В 1996—1997 — депутат Государственной думы второго созыва (избран по Камчатскому территориальному округу, баллотировался от «Яблока»). Член фракции «Яблоко». Председатель Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам.

В ноябре 1997 — мае 1999 — министр финансов Российской Федерации (в правительствах В. С. Черномырдина, С. В. Кириенко, Е. М. Примакова). Вошёл в правительство без санкции движения «Яблоко», в связи с чем вышел из его рядов. Участвовал в принятии решения о дефолте в августе 1998 года, после чего подал в отставку, которая была отклонена.

25 мая 1999 году назначен первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации. Когда выяснилось, что это назначение обусловлено его уходом с поста министра финансов (на который был назначен Михаил Касьянов), подал в отставку. 28 мая 1999 года освобождён от должности первого вице-премьера.

В мае — сентябре 1999 — специальный представитель президента России по связям с международными финансовыми организациями. В октябре—декабре 1999 — специальный советник президента Сбербанка России.

В 2000—2003 — депутат Государственной думы третьего созыва (избран по Университетскому округу Москвы, баллотировался от «Яблока»). Член фракции «Яблоко». Заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, член Комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности Российской Федерации.

В 2004—2005 — депутат Государственной думы четвёртого созыва (избран по Университетскому округу Москвы, баллотировался от «Яблока»). Независимый депутат. Член Комитета по бюджету и налогам.

С апреля 2005 — член Республиканской партии России, вошёл в состав политсовета этой партии.

Менеджер 
 С июня 2005 — член совета директоров ОАО «Седьмой континент» (как независимый директор).
 С июля 2005 — президент-председатель правления банка «ВТБ 24».
 С 2010 — председатель Совета директоров ООО СК «ВТБ Страхование».
 С 2011 — председатель Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк».
 С 2015 — член Совета директоров ОАО «Банк Москвы».
 С 2016 — член наблюдательного совета ПАО «Почта Банк».
 С декабря 2016 по май 2017 — член правления банка ВТБ.
 С января 2018 года  по январь 2023— председатель правления банка «ФК Открытие», с августа принадлежащего ЦБ в рамках санации.

В рейтинге высших руководителей — 2010 года газеты «Коммерсантъ» занял 1 место в номинации «Коммерческие банки».

Санкции 
В апреле 2022 года, из-за вторжения России на Украину, Задорнов попал в санкционный SDN список США предполагающий запрет на въезд и блокировку активов в США. 4 мая 2022 года внесен в санкционный список Великобритании.

Увлечения 
В свободное время занимается спортом, проводит время на стадионе, болея за любимые футбольные и баскетбольные команды. Увлекается театром и классической музыкой, путешествиями.

Личная жизнь 
Женат. Есть дочь.

Примечания

Ссылки 

 Биография М. М. Задорнова

Министры финансов Российской Федерации
Банкиры России
Первые заместители председателя Правительства Российской Федерации
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Председатели комитетов Государственной думы Российской Федерации
Выпускники Российского экономического университета имени Плеханова
Члены ПАРНАС
Сотрудники Института экономики РАН
Специальные представители Президента Российской Федерации
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине